«Karkelo» () — шостий студійний альбом фінського фольк-метал-гурту Korpiklaani. Реліз відбувся 26 червня 2009 лейблом Nuclear Blast.

Список композицій

Учасники запису 
 Йонне Ярвеля — вокал, електрогітара, акустична гітара, хор
 Юхо Кауппінен — акордеон,  гітари, хор
 Калле "Кейн" Савіярві — гітари, хор
 Яакко "Хіттавайнен" Лемметтю — скрипка, йоухікко, волинка, губна гармоніка
 Матті "Матсон" Йоханссон — ударні, хор
 Яркко Аалтонен — бас-гітара

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка гурту Korpiklaani на MySpace 
 Офіційна сторінка гурту Korpiklaani на Facebook 

Альбоми Korpiklaani
Альбоми Nuclear Blast